Willian Borges da Silva (Ribeirão Pires, 1988. augusztus 9. –) brazil válogatott labdarúgó, középpályás. A Premier Leagueben szereplő Fulham játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
A Corinthians akadémiáján nevelkedett és itt kezdte meg profi pályafutását 2006-ban. Összesen 41 mérkőzésen szerepelt a brazil klubban, ahol 2 gólig jutott.

2007. augusztus 23-án az ukrán FK Sahtar Doneck szerződtette 5 évre. Vételára 14 millió euró volt. Szeptember 15-én debütált új csapatában az FK Csornomorec Odesza elleni, 2–1-es mérkőzésen. 2013-ig 221 tétmeccsen lépett pályára és 37 gólt szerzett.

2013. január 31-én a téli átigazolási időszakban megegyezett az orosz FK Anzsi Mahacskalával. A legtöbb hírforrás szerint 35 millió euró körüli összegért szerezték meg.

Chelsea 
2013. augusztus 25-én bejelentette 5 évre szóló leigazolását, munkavállalási engedélyét pedig augusztus 28-án kapta meg. Willian szeptember 18-án debütált a Basel ellni 1–2-es vereséggel záródó Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

2020. augusztus 9-én hivatalos Twitter-oldalán bejelentette, szerződése lejártával távozik a klubtól. Összesen 339 mérkőzésen vett részt, amelyeken 63 gólt és 62 gólpasszt szerzett.

Arseenal 
2020. augusztus 14-én a városi rivális Arsenal FC-hez írt alá három évre.
Szeptember 12-én lépett pályára a Premier League 2020/21-es szezon első fordulójában a Fulham ellen, a 0–3-s idegenbeli összecsapáson két gólpasszt jegyzett.
2020. október 29-én a nemzetközi porondon is bemutatkozott az együttesben hazai környezetben a Dundalk FC elleni 3–0-s csoportköri mérkőzésen.
Az első és egyetlen gólját az utolsó mérkőzésén szerezte, 2021. május 9-én a West Brom elleni 3–1-s mérkőzésen.

Visszatérés a Corinthianshoz 
2021. augusztus 30-án a Corinthians bejelentette, hogy Willian visszatér a klubhoz egy 2023 decemberéig szóló szerződéssel. 2022. augusztus közepén felmondta a szerződését, miután a klubnál töltött utolsó hónapjaiban virtuális fenyegetésekről panaszkodott.

Fulham 
2022. szeptember 1-jén ingyen megszerezte játékjogát a klub, és egy évre, 2023 nyaráig írt alá.
Két nappal később leigazolása után debütált a Tottenham Hotspur elleni 2–1-re elvesztett idegenbeli bajnokin,  csereként Neeskens Kebano-t váltotta a 60. percben.

A válogatottban 
Többször brazil korosztályos válogatott. 

2011. november 10-én mutatkozott be a brazil válogatottban egy barátságos 2–1-re megnyert meccsen Gabon ellen.

Statisztika

Klubcsapatokban
2022. szeptember 06-i állapot szerint.

A válogatottban
2019. november 15-én frissítve.

Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
Sahtar Doneck

Ukrán bajnok: 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12

Ukrán kupa: 2007–08, 2010–11, 2011–12

Ukrán szuperkupa: 2008, 2010

UEFA-kupa: 2008–09

Chelsea

Angol bajnok: 2014–15, 2016–17

Angol kupa: 2017–18

Angol ligakupa: 2014–15

Európa-liga: 2018–19

A válogatottban 
Brazília U20

Dél‑amerikai ifjúsági labdarúgó‑bajnokság: 2007

Brazília

Copa América: 2019

Jegyzetek

Források 
Willian Borges da Silva adatlapja a Fulham FC oldalán  
 
 

Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1988-ban született személyek
A Corinthians labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
Az Anzsi Mahacskala labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Fulham labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Brazíliai keresztények
Angol bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Serie A labdarúgói